У статті наведено список втрат українських військовослужбовців у російсько-українській війні, починаючи з 16 березня по 31 березня 2022 року (включно).

Волченко

Список загиблих з 1 по 19 жовтня2022 року 

 Примітка:1. 12 березня 2022 року, Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з іноземними ЗМІ, вперше назвав втрати Збройних Сил України у війні з Росією. За його словами, починаючи з 24 лютого, загинули орієнтовно 1300 українських військовослужбовців.2. «Таблиця/Список загиблих» буде наповнюватися та корегуватися по мірі можливості за надходженням відповідної інформації, яка постійно змінюється в результаті інтенсивності бойових дій (посилання — тільки на офіційні та перевірені джерела)!3. Див. розділ «Обговорення».5. Відомості з Указів Президента України «Про відзначення державними нагородами України» доповнювати в кінці основної Таблиці з подальшим уточненням і рознесенням за відповідними датами!

Померлі або вбиті в ході російського вторгнення в Україну (2022) демобілізовані учасники АТО/ООС 
 Куліченко Євген, мешканець села Довжик Чернігівська область. Учасник АТО. Був викрадений російськими окупантами разом з двома братами. Після катувань і утримання в полоні впродовж трьох днів 21 березня був розстріляний загарбниками. Залишилися брат і сестра.

Примітки

Посилання 
 Книга Пам'яті полеглих за Україну 

Списки загиблих учасників російсько-української війни
Військовослужбовці, загиблі під час російського вторгнення в Україну 2022